Als Weltmeisterschaft 1947 oder WM 1947 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1947 stattgefunden haben:

 Billard
 Karambolage
 Cadre 45/2-Weltmeisterschaft 1947 in Saragossa (Spanien)
 Snooker
 Snookerweltmeisterschaft 1947 in London (England)
 Bob-Weltmeisterschaft 1947, St. Moritz (Schweiz)
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1947, Prag (Tschechoslowakei)
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1947, Stockholm (Schweden)
 Fechtweltmeisterschaften 1947, Lissabon (Portugal)
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1947, Philadelphia (USA)
 Tischtennisweltmeisterschaft 1947, Paris (Frankreich)
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1947, Paris (Frankreich)
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1947, Reims (Frankreich)

Sportveranstaltung 1947
Weltmeisterschaften nach Jahr